Olhopil (ukrainisch: ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Olhopil (Jelanez), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Jelanez
 Olhopil (Tschetschelnyk), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tschetschelnyk